Az ő ábrándos lelke a Kérem a következőt! című rajzfilmsorozat első évadjának tizenharmadik része.

Cselekmény

Alkotók 
 Rendezte: Nepp József, Ternovszky Béla
 Írta: Nepp József, Romhányi József
 Zenéjét szerezte: Deák Tamás
 Operatőr: Bacsó Zoltán
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Hap Magda
 Tervezte: Zsilli Mária
 Lektor: Lehel Judit
 Háttér: Szálas Gabriella
 Rajzolták: Kanics Gabriella, Palkó József, Udvarnoki József
 Munkatársak: Bende Zsófi, Csonka György, Doroghy Judit, Gyöpös Katalin, Janotyik Frigyes, Paál Klári, Pintér Erzsébet, Zsebényi Béla
 Színes technika: Kun Irén
 Gyártásvezető: Magyar Gergely Levente
 Produkciós vezető: Gyöpös Sándor, Komlós Klári
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Dr. Bubó: Szabó Gyula
 Ursula: Csala Zsuzsa
 Csőrmester: Bodrogi Gyula
 Teknőc Ernő: Gyenge Árpád
 Vadkandúr: Kern András
 Pocokné: Hacser Józsa
 Pocok Lipót: Maros Gábor
 Harkály: Komlós András
 Mókus Barna: Harkányi Endre
 Vakond: Tyll Attila
 Bernát: Farkas Antal

Kérem a következőt! (1. évad)